Kienberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Kienberg (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern

Orte, Gemeindeteile:
 Kienberg (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kienberg (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kienberg (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kienberg (Rennertshofen), Ortsteil der Gemeinde Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Kienberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kienberg (Trogen), Ortsteil der Gemeinde Trogen, Landkreis Hof, Bayern
 Kienberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Kienberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kienberg (Nauen), Ortsteil der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kienberg (Schönefeld), ehemalige Siedlung in der Gemeinde Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

 Kienberg (Gemeinde Sankt Andrä), Ortschaft von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Kienberg (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft von Altlengbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde Gaming), Ortschaft von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde Pölla), Ortschaft von Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde Weissenbach), Ortschaft von Weissenbach an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kienberg (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kienberg  (Gemeinde Ternberg), Ortslage von Trattenbach bei Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Kienberg (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort am Mondsee bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kienberg (Gemeinde Thalgau), Streusiedlung in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kienberg (Gemeinde Obdach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kienberg (Gemeinde Jerzens), Rotte bei Jerzens, Bezirk Imst, Tirol
 Kienberg (Gemeinde Kaisers), Rotte bei Kaisers, Bezirk Imst, Tirol

 Kienberg SO, Gemeinde im Kanton Solothurn

 Loučovice, Gemeinde in Tschechien (deutsch Kienberg an der Moldau)

Berge und Erhebungen:
 Kienberg (Saualpe), 2050 m, auf der Saualpe, Kärnten
 Kienberg (Brandenberger Alpen), 1786 m, in den Brandenberger Alpen zwischen dem Achensee und Kufstein
 Kienberg (Allgäuer Alpen), 1536 m, in den Tannheimer Bergen
 Kienberg (Chiemgauer Alpen), 1028 m, südöstlich von Schneizlreuth (jenseits der Saalach)
 Kienberg (Schneeberg-Rax-Gruppe, 1015m) (), Berg südöstlich von Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Kienbergwand (Gipfel 947 m), Felswand am Mondsee, Vorberg des Schafbergs, Salzkammergutberge
 Kienberg (Schneeberg-Rax-Gruppe, 913m) (), Berg südlich von Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Kienberg (Oberösterreichische Voralpen), 801 m, bei Micheldorf im Kremstal und Klaus im Steyrtal
 Kienberg (Ybbstaler Alpen) (), Berg nördlich von Kienberg, Niederösterreich
 Kienberg (Landkreis Gotha), 720 m, Berg zwischen Lindenthal und Crawinkel im Thüringer Wald, Landkreis Gotha
 Kienberg (Hohe Wand) (), Berg südöstlich vor der Hohen Wand, Niederösterreich
 Kienberg (Berlin), 102 m, künstlicher Berg in Berlin, ursprünglich eine natürliche Erhebung, 58 m
 Kienberg (Tharandter Wald), 355 m, Bergrücken bei Tharandt, Sachsen
 Kienberg (Thüringer Wald), Berg bei Oehrenstock im Thüringer Wald im Ilm-Kreis
  Kienberg (Tschechisch: Smolný vrch) im Okres Jeseník (Bezirk Freiwaldau) in Tschechien
Weiteres:
 Kienberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg

Kienberg ist der Name folgender Personen:
 Kienberg (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Paul Kienberg (1926–2013), deutscher Offizier des MfS und Leiter der HA XX

Siehe auch:
 Kinberg                          
 Kienbergl
 Kienburg
 Ruine Kienberg-Heidegg